Manipulace (z latinských výrazů ruka a uchopit) je pojem používaný ve více oborech:
 manipulace – v sociální psychologii a sociologii
 manipulace médií – zneužití vlivu médií
 manipulace (magie) – v kouzelnictví, magii 
 manipulace (technika) – přeprava materiálů
 manipulační terapie – lékařská technika
 fotomanipulace – manipulace ve fotografii